Viaud est un nom propre utilisé comme prénom, nom de famille ou toponyme.

Prénom 
Viaud est un prénom fêté le 16 octobre. Il a pour autres formes Viau et Vio.

Nom de famille 
 Julien Viaud, dit Pierre Loti
 Gaston Viaud, psychologue français ;
 Gustave Viaud, chirurgien de marine et photographe français ;
 Jean-Marie Viaud, missionnaire français des Missions étrangères de Paris, assassiné en Chine pendant la révolte des Boxers, le  ;
 Jean-Philippe Viaud,chroniqueur de théâtre télévisé écarté du service public en raison de son grand âge 
 Laurent Viaud, joueur de football français.
 Louis Marie Julien Viaud, nom de baptême de Pierre Loti, écrivain français.
 Michel Viaud, rameur d'aviron français.
 Pierre Viaud, marin français (1725 - ?).
 Roger Viaud, syndicaliste PTT français.
 Marcel Viaud, instituteur, militant communiste, membre de l'OS (organisation spéciale), jugé par le tribunal militaire allemand de Nantes en 1943 avec tout le groupe de résistants Nantais (procès des 42), il fut condamné le  et fusillé le  de la même année, au lendemain de son anniversaire.

Toponyme 
 Saint-Viaud, commune française de la Loire-Atlantique.
 Viaud Ridge, chaîne de montagnes sous-marine de l'océan Indien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme